Road movies – genere cinematografico
 Road Movies – album dei Land del 2000
 Road Movies – composizione per violino e pianoforte di John Adams

Pagine correlate 
 Road Movie (disambigua)